Ю́нтолово:

 Юнтолово — муниципальный округ № 69 в составе Приморского района Санкт-Петербурга.
 Юнтолово — исторический район Санкт-Петербурга.
 Юнтолово — планируемое депо Петербургского метрополитена.

См. также 
 Юнтоловка